Дажница (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Дажнице проживало 255 человек.

Население 
В населении деревни значительно преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 8 человек (3,14 %)
 Хорваты — 244 человека (95,69 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 3 человека (1,17 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской